Фэй Лянь () — в китайской мифологии божество ветра.

Предание 
В изображении некоторых мифов Фэй Лянь являлся драконом с телом птицы, головой оленя, хвостом змеи и пятнами барса. В его имени иероглиф  (Фэй) означает «летать», а иероглиф  (Лянь) — «бескорыстный». Магические силы связывают Фэй Ляня как с морем, так и с небом. Дракон находится под покровительством звезды Чи в созвездии Стрельца, особенно сильны ветры, когда Луна находится в созвездии («доме») Стрельца.

Ветры находятся в большом мешке, из отверстия которого они устремляются в направлении, указанном им богом ветра. С властью Фэй Ляня связывают также действие как засухи, так и его способность управлять дождевыми тучами. Во время великой войны за власть над миром между Небесным императором Хуанди и великаном Чи Ю бог ветра помогал последнему. За это преступление против Небесной власти Фэй Лянь был превращён в чудовище, однако он сумел отомстить тем что, бежав на юг Поднебесной, выпустил на волю ужасающие ураганы и бури. Наследник Хуанди, божественный император Яо был вынужден отправить на юг для борьбы с Фэй Лянем Небесного стрелка И, который после нескольких схваток одолел бога ветра и заставил его управлять ветрами согласно установленному Небом порядку.

Антропоморфной ипостасью бога ветра был Фэн Бо («дядюшка-ветер»), изображавшийся в виде старика с длинной белой бородой, в жёлтой (божественного цвета) мантии и красно-синей шапочке. В своей земной жизни, прежде чем стать божеством, он был министром у тиранического последнего императора династии Шан, Ди Синя. Тогда он прославился своей быстротой при ходьбе.

Литература 
 Ежов В. В. «Мифы Древнего Китая», Москва 2004

 Anthony Christie «Chinesische Mythologie», Wiesbaden 1969.

Китайские боги
Китайские драконы
Драконы